Watubela bezeichnet:

 Watubela (Insel), eine Insel der Watubela-Inseln
 Watubela-Inseln, eine indonesische Inselgruppe der Molukken
 Watubela (Sprache), eine austronesische Sprache auf den gleichnamigen Inseln
 Watubela (Ethnie), eine Ethnie der gleichnamigen Inseln